Gare de Prokop

Gens
Adolf Prokop
Gert Prokop
Gunnar Prokop
Hubert Prokop
Ladislav Prokop
Liese Prokop
Martin Prokop
Matt Prokop
Michal Prokop
Ondrej Prokop